Đắk Nông (provincie) - een provincie in Vietnam
Dak Nong (district) - een stad in Vietnam
Dak Nong (plateau) - een plateau in Vietnam